Dierker ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Dierker (* 1941), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Heinrich Dierker (1885–1960), braunschweigischer Landtagsabgeordneter
 John Dierker (* ≈1970), Jazz- und Improvisationsmusiker
 Larry Dierker (* 1946), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 Wolfgang Dierker (* 1968), deutscher Historiker